Патек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Патек, Антоний (1811—1877) — польский часовщик, основатель швейцарской часовой фирмы Patek Philippe.
 Патек, Станислав (1866—1944) — польский адвокат, дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Польши.